Анато́лий Константи́нов:
 Константинов, Анатолий Алексеевич (1923—2018) — советский учёный биохимик.
 Константинов, Анатолий Николаевич (род. 1949) — заслуженный работник культуры РФ, председатель Российского творческого Союза работников культуры, президент Фонда Морское образование.
 Константинов, Анатолий Устинович (1923—2006) — советский военачальник, маршал авиации.
 Константинов, Анатолий (настоящее имя: Владимир Игоревич Малов; род. 1947) — российский писатель-фантаст и журналист.